Hedberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Hedberg (* 1951), schwedischer Eishockeyspieler
 Edwin Hedberg (* 1994), schwedisch-kolumbianischer Eishockeyspieler
 Frans Hedberg (1828–1908), schwedischer Schriftsteller

 Håkan Hedberg (1929–2004), schwedischer Journalist und Schriftsteller
 Hans Hedberg (1917–2007), schwedischer Keramik-Künstler
 Hollis Dow Hedberg (1903–1988), US-amerikanischer Erdöl-Geologe und Stratigraph
 Ingemar Hedberg (1920–2019), schwedischer Kanute
 Johan Gustaf Hedberg (1840–1928), schwedischer Buchhändler und Verleger
 Johan Hedberg (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler
 Karl Olov Hedberg (1923–2007), schwedischer Botaniker
 Kenneth Hedberg (1920–2019), US-amerikanischer Chemiker
 Lars Inge Hedberg (1935–2005), schwedischer Mathematiker
 Måns Hedberg (* 1993), schwedischer Snowboarder
 Marguerite Hedberg (1907–2002), US-amerikanische Mathematikerin 
 Olle Hedberg (1899–1974), schwedischer Schriftsteller
 Sten Hedberg (* 1937), schwedischer Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Susanne Hedberg (* 1972), schwedische Fußballspielerin
 Thomas Hedberg, britischer Segler
 Torbjörn Hedberg, schwedischer Skispringer